

Presentación previa 
Máximo González y Andrés Molteni eran los campeones defensores, pero decidieron defender el título por separado. González junto a Roberto Maytin y Molteni junto a Guido Pella.

Máximo González y Roberto Maytin ganaron el título tras derrotar en la final Andrés Molteni / Guido Pella.

Cabeza de serie 

 ' Máximo González /  Roberto Maytin (Campeones)
  Andrés Molteni /  Guido Pella (Finalistas)

<ol start=3>
  Guido Andreozzi /  Ariel Behar ''(Semifinales)
  James Cluskey /  David O'Hare ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Santos 2015